Sena (în ) este un district (Amphoe) din provincia Ayutthaya, Thailanda, cu o populație de 66.670 de locuitori și o suprafață de 205,6 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 17 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 132 de sate (muban).

Referințe

Amphoe în provincia Phra Nakhon Si Ayutthaya